Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel quarto turno da Lucie Šafářová.

In finale Serena Williams batte Lucie Šafářová con il punteggio di 6-3, 62-7, 6-2.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Simona Halep (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Ana Ivanović (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (quarto turno)
  Andrea Petković (terzo turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Lucie Šafářová (finale)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Venus Williams (primo turno)
  Madison Keys (terzo turno)

 Sara Errani (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Sabine Lisicki (terzo turno)
 Garbiñe Muguruza (quarti di finale) 
 Elina Svitolina (quarti di finale) 
 Barbora Strýcová (primo turno)
 Timea Bacsinszky (semifinale)
 Samantha Stosur (terzo turno) 
 Jelena Janković (primo turno)
 Shuai Peng (primo turno, ritirata)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno) 
 Flavia Pennetta (quarto turno)
 Alizé Cornet (quarto turno)
 Irina-Camelia Begu (terzo turno)
 Caroline Garcia (primo turno) 
 Zarina Dijas (secondo turno)

Qualificate 

  Teliana Pereira (secondo turno)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)
  Alexa Glatch (primo turno)

 Johanna Konta (primo turno)
 Dinah Pfizenmaier (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
 Andrea Sestini Hlaváčková (primo turno)
 Margarita Gasparjan (primo turno)
 Paula Kania (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 

  Manon Arcangioli (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)

 Amandine Hesse (secondo turno)
 Mathilde Johansson (primo turno)
 Alizé Lim (primo turno)
 Virginie Razzano (ritirata, secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2015
WTA Tour 2015